Сан-Анто́нио ():

Топонимы 
 Сан-Антонио — крупный город в штате Техас в США
 Сан-Антонио (аэропорт) — международный коммерческий аэропорт города Сан-Антонио, Техас, США
 Сан-Антонио (департамент, Рио-Негро) — департамент провинции Рио-Негро в Аргентине 
 Сан-Антонио (департамент, Жужуй) — департамент провинции Жужуй в Аргентине 
 Сан-Антонио (мыс) — крайняя западная точка Кубы
 Сан-Антонио (провинция) — провинция региона Вальпараисо в Чили  
 Сан-Антонио (река) — река на юге штата Техас в США
 Сан-Антонио (Чили) — город и административный центр провинции Сан-Антонио в Чили
 Сан-Антонио-Абад — город и муниципалитет провинции Балеарские острова в Испании 
 Сан-Антонио-де-Бенахебер — муниципалитет провинции Валенсия в Испании 
 Сан-Антонио-де-Пале — город и административный центр провинции Аннобон в Экваториальной Гвинее
 Сан-Антонио-де-Путина — провинция региона Пуно в Перу 
 Сан-Антонио-де-лос-Баньос — город и муниципалитет провинции Артемиса на Кубе
 Сан-Антонио-дель-Тачира — город в провинции Тачира в Венесуэле
 Сан-Антонио (Агуаскальентес) — город в штате Агуаскальентес в Мексике
 Сан-Антонио-Социль — посёлок в штате Юкатан в Мексике

Прочее 
 Сан-Антонио (станция метро) — станция линии 7 метрополитена Мехико 
 Сан-Антонио (фильм) — вестерн 1945 года
 Сан-Антонио (гандбольный клуб) — испанский гандбольный клуб из Памплоны
 Сан-Антонио Спёрс — американский баскетбольный клуб из Сан-Антонио
 Сан-Антонио — псевдоним французского писателя Фредерика Дара
 Десантные транспорты-доки типа «Сан-Антонио» — серия американских десантных транспортов-доков